vallée du Biros une petite vallée des Pyrénées centrales.

 Casimir Marc Biros (1905-1995), un administrateur de la France d'outre-mer ;
 Charles Biros (1931-), un peintre et plasticien français ;
 Pavol Biroš (1953-2020), un joueur de football tchécoslovaque ;
 Péter Biros (1976-), un joueur de water-polo hongrois.